Le mot mode, qui peut être employé au masculin et au féminin selon le sens, est utilisé dans plusieurs domaines :

Tendance 
 une mode, ou effet de mode, est une tendance temporaire dans les références ou comportements collectifs, propre à une période donnée et liée à un phénomène d'imitation. Les modes peuvent exister dans divers domaines, notamment artistiques ;
 dans le domaine de l'habillement, 
 la mode est la manière de se vêtir, propre à une époque ou à une région en fonction des tendances de saison ;
 modes au pluriel désigne les ajustements et les parures de la toilette féminine, et s'applique plus particulièrement aux chapeaux des femmes : magasin de modes, une marchande de modes, se faire montrer les modes, apprendre les modes.
 Un mouvement de mode est

État ou façon de faire 
 en électromagnétisme et en acoustique, le mode est l'état d'une onde stationnaire ;
 en grammaire, le mode est un trait grammatical dénotant la manière dont le locuteur s'exprime ;
 un mode de transport ;
 un mode d'emploi ;
 le mode de vie ;
 le mode opératoire ;
 en informatique,
 le mode texte ;
 le mode protégé et le mode réel ;
 le mode noyau et le mode utilisateur ;
 mode est une commande MS-DOS ;
 en statistiques, le mode désigne la valeur la plus représentée d'une variable dans une population ;
 en musique, le mode et plus précisément le mode pour la musique tonale désigne un schéma de succession des intervalles utilisés dans une composition ;
 un jeu vidéo peut posséder plusieurs modes de jeu. Un mode désigne des règles et une façon de jouer particulières. À ne pas confondre avec un mod ;
 en astrologie, il existe trois modes : cardinal, fixe et mutable. Ils désignent chacun la période d'une saison.

Musique 
 Mode (musique), un type d'échelles musicales et ensemble de comportements mélodiques ;
 Mode, un album du groupe Starshooter, (1979) ;
 Mode Records, un label de musique classique et contemporaine américain ;
 Mode Records (label de jazz).

Presse 

 La Mode, un journal de mode et de littérature français, fondé en 1831 ;
 Les Modes, revue mensuelle française illustrée des Arts décoratifs appliqués à la femme fondé en 1901 et disparu en 1937.

Cuisine 
 La tarte à la Mode (Pie à la Mode), un dessert américain.

Voir aussi 
 
 
 :Catégorie:Phénomène de mode